Фодис — многозначный термин.

 Фодис — базисный дальномер в фотоаппарате (от FODIS — фирменное обозначение приставного дальномера производства Leica, Германия, с 1924 г.)
 Фодис — марка советского фотографического объектива («МС Фодис-1К»)
 Фодис, Джузеппе де — итальянский футболист